Кубок Футбольної ліги 1979–1980 — 20-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге здобув «Вулвергемптон Вондерерз».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/14 серпня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/15 серпня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/15 серпня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/21 серпня 1979

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/3 вересня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/4 вересня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/5 вересня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/4 вересня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/5 вересня 1979

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 1979

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 жовтня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 жовтня 1979

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 1979

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 1979

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 1979

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 1979

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня/12 лютого 1980

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1979–1980
1979 у футболі
1980 у футболі
1979 в англійському спорті
1980 в англійському спорті